Barry Andrews (ur. 1944) – brytyjski aktor
 Barry Andrews (ur. 1950) – australijski rugbysta
 Barry Andrews (ur. 1956) – brytyjski muzyk
 Barry Andrews (ur. 1967) – irlandzki polityk